Formel 1 regnes af mange som den fornemste klasse i motorsport. Det officielle verdensmesterskab for kørere med et decideret Formel 1-reglement blev startet i 1950. I 1958 tilføjede man et verdensmesterskab for konstruktører.

Formel 1-reglementet ændres ofte. I 2006 skiftede man den 3000 ccm V10 Motor ud med en 2400 ccm V8 Motor. Igen i 2014 skiftede man motoren ud til 1600 ccm V6 hybridmotor (Også kaldt 'Power Unit'). 
I 2009 indførte man 'KERS' (Kinetic Energy Recovery System), som høster energi fra bremserne ind i et batteri, som så kan give 80 ekstra hestekræfter i 6,67 sekunder hver omgang. 
Minimumsvægten er 707 kg.  (inklusive kører)

I år (2023) deltager 10 hold, hvert med to biler. De fleste hold er i større eller mindre grad støttet af forskellige bilfabrikker. Ferrari, Mercedes, Renault og Honda deltager, enten som motorleverandør eller med eget team.

Grand prix og mesterskaber 

Hver Formel 1-sæson, som normalt starter i marts og slutter i november, består af en række løb, kaldet grand prix. Antallet af grand prix i en sæson har varieret meget, men har de senere år ligget på 16-21.

Efter hvert løb gives der point til de ti bedst placerede kører. Pointene tæller dels for køreren selv, men også for den pågældende kørers hold i konstruktørmesterskabet. Pointene tildeles på følgende måde:
 25 point
 18 point
 15 point
 12 point
 10 point
 8 point
 6 point 
 4 point
 2 point
 1 point

Der er dog en række undtagelser:
 Ved 2014-sæsonens sidste løb var der dobbelt point givet til kørere. Altså, vinder man fx løbet tildeles man ikke 25, men 50 point. Dobbelt point blev droppet for 2015.
 I tilfælde af at løbet udsættes uden at kunne sættes i gang igen, gives der halve point hvis under 75 procent af løbsdistancen er kørt. Vinder man i et sådant tilfælde løbet, får man altså kun 12,5 point.10. pladsen i et sådan løb får således kun 0,5 point
 I tilfælde af at løbet udsættes uden at kunne sættes i gang igen, og der er blevet kørt færre end 2 omgange, gives der ingen point.

Kører- og konstruktørmesterskabet 
Kører- og konstruktørmesterskabstitler gives til den kører og konstruktør, der over sæsonens løb har optjent flest point. I tilfælde af pointlighed, er det den kører eller konstruktør med flest bedre placeringer, der tildeles mesterskabstitlen.

Formel 1-verdensmestre

Konstruktør-VM 

 Ferrari (16 gange: 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999-2004, 2007)
 Williams (9 gange: 1980-1981, 1986-1987, 1992-1994, 1996-1997)
 McLaren (8 gange: 1974, 1984, 1985, 1988-1991, 1998, 2008)
 Mercedes (8 gange: 2014–2021)
 Lotus (7 gange: 1963, 1965, 1968, 1970, 1972–1973, 1978)
 Red Bull Racing (6 gange: 2010-2013, 2021-2022)
 Renault (2 gange: 2005–2006)
 Brabham (2 gange: 1966–1967)
 Cooper (2 gange: 1959–1960)
 Brawn (2009)
 Benetton (1995)
 Tyrrell (1971)
 Matra (1969)
 BRM (1962)
 Vanwall (1958)

Danskere i Formel 1 
 Tom Belsø (1973–1974, 5 løb)
 Jac Nelleman (1976, ikke kvalificeret)
 Jan Magnussen (1995, 1997–1998, 25 løb) 
 Nicolas Kiesa (2003, 5 løb)
 Kevin Magnussen (2014-2020, 2022-, 142 løb frem til og med 2023)
Kevin er i sæsonen 2022 igen med i Formel 1, hvor han kører ved Haas f1 team, som han har gjort tidligere i sin karriere

Se også 
 GP2 Series
 Racerbiler som kunst

Eksterne henvisninger 

 Det Internationale Motorsportsforbund  – Regler mv.
 The Official Formula 1 Website  – Bl.a. "Live Timing" under løbene, officielle resultater, artikler om tekniske detaljer og Hall of Fame.
 Forix  - Kæmpestor database om formel-racing. (Betalings-site)
 Nye motorer  først i 2014. V6 – 1,6 ltr.

Noter 

 
Sportsturneringer